Сабич — фамилия. Известные носители:
 Сабич, Имре (род. 1981) — венгерский футболист, нападающий, тренер-ассистент в сборной Венгрии.
 Сабич, Марин (1860—1922) — хорватский журналист, поэт, переводчик.